Иванково () — татарская деревня в Ермишинском районе Рязанской области России. Входит в состав Надежкинского сельского поселения. Находится на берегу р. Ермишь.

Население 

Постоянное население деревни 102 чел. (2010). Количество населения уменьшается и по прогнозам будет и дальше уменьшаться. В 2004 году в Иванкове проживало 119 чел.

История 
По дореволюционному административному делению с. Иванково и д. Князь-Ивановка относились к Бедишевской волости Темниковского уезда Тамбовской губернии. В 1862 г. в 44 дворах проживало 300 чел., татары, русские.

Предание 
С. Холуйский писал: «В ХѴІ веке село называлось Иманкулы… Старое село Иманкулы было весьма велико. Оно располагалось на территории бывших там в 1860—1869 гг. деревень Кожбухтино, Князь-Ивановка и около и на территории деревень Бедишево, Малахово, Турмадеево, Иванково. В начале XVII века в связи с русификацией село Иманкулы именуется Иванково, а из села Акаево в Иванково переносится древняя мечеть».

Мечеть 
В 1862 г. в селе уже была соборная мечеть. В кон. XIX в. количество прихожан Иванкова и относящихся к этому же приходу Чернышева и Камалова составляло 739 чел. Имамы из рода Кашаевых. В 1908 г. в Чернышеве была построена своя мечеть.

В ведомости приходов и духовных лиц указан год постройки мечети — 1899 г., относящийся, скорее всего, к каменному зданию. Здание мечети возможно сохранилось и было использовано под организованный в советское время детский дом.

Примечания 

Населённые пункты Ермишинского района